Към 2022 г. дискографията на италианската поп певица Елоди се състои от 3 студийни албума, 1 EP, 18 сингъла (+ 4 като гост изпълнителка), 21 музикални видеоклипа и многобройни сътрудничества от 2016 г. насам, когато тя печели второ място в шоуто за таланти „Приятели на Мария де Филипи“.

Студийнни албуми

EP-та

Сингли

Като основна изпълнителка

Като гост изпълнителка

Сътрудничества

Музикални видеоклипове 
 2016 – Amore avrai, реж. Луиза Каркавале
 2016 – L'imperfezione della vita, реж. Алесандра Алфиери
 2017 – Tutta colpa mia, реж. Гаетано Морбиоли
 2017 – Verrà da sé, реж. Гаетано Морбиоли
 2017 – Semplice, реж. Гаетано Морбиоли
 2018 – Quando stiamo bene, реж. Меган Станканели
 2018 – Nero Bali, реж. Енеа Коломби
 2018 – Rambla, реж. Енеа Коломби
 2019 – Pensare male, реж. Атилио Кузани
 2019 – Margarita, реж. Атилио Кузани
 2019 – Le ragazze di Porta Venezia, реж. Симоне Ромелини
 2020 – Non è la fine, реж. Атилио Кузани
 2020 – Mal di testa (Hangover Video)
 2020 – Andromeda, реж. Атилио Кузани
 2020 – Diamanti, реж. Дарио Гареняни
 2020 – Guaranà, реж. Атилио Кузани
 2020 – Ciclone, реж. Антонио Узберго и Николо Челая
 2020 – Parli parli, реж. Фабрицио Конте
2021 – Vertigine (visual и official performance), реж. Атилио Кузани
2022 – Bagno a mezzanotte, реж. Братя Морели
2022 – Tribale, реж. Атилио Кузани

Източници и бележки

Външни препратки 
 Дискография на Елоди на Allmusic
 Дискография на Елоди на Discogs

Дискографии на италиански изпълнители